Куция () — грузинская фамилия. Известные носители:

 Куция, Георгий (род. 1999) — грузинский футболист.
 Куция, Давид (род. 1964) — советский и грузинский футболист.
 Куция, Нико (род. 1988) — грузинский самбист.